Kurvits ist der Familienname folgender Personen:
 Lembit Kurvits (1954–2017), estnischer Dichter
 Peeter Kurvits (1891–1962), estnischer Bankexperte